Víska kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Malá Víska (okres Beroun)
 Víska (okres Havlíčkův Brod)
 Víska u Jevíčka (okres Svitavy)
 Víska (Litovel), een dorp en stadsdeel van Litovel